Lampung Timur ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Lampung auf der Insel Sumatra. Stand 2020 leben hier circa 1.130.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten Lampung Timur ist Sukadana.

Geographie 
Lampung Timur liegt im Südosten der Provinz Lampung an der Südküste der Insel Sumatra. Es grenzt an die Regierungsbezirke Tulang Bawang, Lampung Tengah und Lampung Selatan, zudem noch an die Stadt Metro.  Administrativ unterteilt sich der Kabupaten in 24 Distrikte (Kecamatan) mit  264 Dörfern (Desa).

Einwohner 
2020 lebten in Lampung Selatan 1.129.635 Menschen. Die Bevölkerungsdichte beträgt 212 Personen pro Quadratkilometer. 96,3 Prozent der Einwohner sind Muslime, 1,8 Prozent Christen und 1,7 Prozent Hindus und 0,2 Prozent Buddhisten.

Einzelnachweise 

Kabupaten in Lampung
Geographie (Sumatra)